Днепропетровский электровозостроительный завод — советское и украинское предприятие, занимающееся проектированием и строительством электровозов.

История

1933 - 1991 
Днепропетровский паровозостроительный завод был создан в ходе индустриализации СССР, строительство предприятия началось в июле 1933 года, завод был введён в эксплуатацию в сентябре 1934 года.

В 1936 году здесь был построен специальный паровоз ЮП-1-1 (Юный пионер) для Днепропетровской детской железной дороги.

После начала Великой Отечественной войны в связи с приближением к городу линии фронта оборудование завода было эвакуировано в Куйбышев. В ходе боевых действий и немецкой оккупации города в 1941 - 1943 гг. здания и сооружения завода были почти полностью разрушены, но в дальнейшем - восстановлены.

В 1958 году предприятие получило новое наименование - Днепропетровский электровозостроительный завод, производственная база была переведена на выпуск промышленных электровозов и тяговых агрегатов.

В конце 1961 года завод выпустил первые два промышленных четырехосных электровоза серии Д100 (№ 001 и № 002).

В 1963 - 1964 годы завод построил 78 электровозов ВЛ41, но в связи с затруднением использования электровозов этого типа на магистральных железных дорогах в 1964 году перешёл на производство электровозов Д94. Также, в 1966 - 1967 гг. завод построил десять электровозов ВЛ26.

С 1973 по 1988 годы завод выпускал тяговые агрегаты ОПЭ1А (сейчас выпускает улучшенную версию ОПЭ1АМ).

После 1991 
После провозглашения независимости Украины завод перешёл в ведение министерства транспорта Украины.

В 1993 году в состав предприятия был включён научно-исследовательский институт электровозостроения, после чего предприятие получило новое наименование - Днепропетровское научно-производственное объединение электровозостроения (НПО «ДЭВЗ») и начало разработку первого украинского магистрального электровоза ДЭ1, производство которого было освоено в 1995 году.

В августе 1997 года завод был включён в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В 1998 году было подписано соглашение с немецким концерном Siemens на разработку грузопассажирского электровоза переменного тока ДС3, в 2002 году завод построил первый локомотив этого типа, в 2003-2004 годы освоил их серийное производство.

В январе - октябре 2006 года завод построил 23 электровоза.

С целью сокращения издержек, в 2006 году на предприятии началась реализация программы энергосбережения (в результате перехода на мазут, с 10 января 2009 года предприятие полностью прекратило использование природного газа).

В январе - июле 2007 года завод построил 27 электровозов.

Начавшийся в 2008 году экономический кризис осложнил положение предприятия.

10 мая 2018 года было утверждено решение о приватизации предприятия до конца 2018 года.

См. также 

 Днепропетровский тепловозоремонтный завод

Примечания 

Производители локомотивов Украины
Предприятия Днепра
Предприятия железнодорожного машиностроения СССР
Железнодорожное машиностроение Украины